Bambuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bambuí (ort), Minas Gerais, 
 Bambuí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar